-{Cucujiformia}- je infrared reda polifagnih buba, kojim je obuhvaćena većina buba koje se hrane biljkama.

Reference

Spoljašnje veze